Корабль охраны водного района (сторожевик)  — категория надводных сил ВМС Императорской Японии с 1898 года. С лета 1942 г. упразднены, за исключением двух корпусов проекта Ёсима переклассифицированы в крейсеры I ранга. Сторожевые силы применялись в качестве кораблей охраны прибрежной зоны и водного района, а также для целей ПЛО. Всего ВМС Императорской Японии имелись 177 ед. сторожевых кораблей (в т. ч. два проекта Ёсима).

Проекты сторожевиков
 Симусю категории №1  (также тральщики) ()
 Эторофу   — модифицированный Симусю
 Микура категории №2 
 Укуру — модифицированный Микура
 категории №3
 категории №4

Ссылки 
 
 

Военно-морской флот Японской империи